La municipalité de Pontevedra (, ) est l'ensemble des instances chargée de gouverner et d'administrer la ville de Pontevedra, en Espagne.

Composition 
Conformément aux dispositions de la loi 7/1985 de régulation des fondements du régime d'administration locale, la municipalité est constitué du maire et des conseillers municipaux. Ceux-ci sont, en comptant le maire, au nombre de vingt-cinq. Une partie d'entre eux, nommés par le maire, forme le conseil de gouvernement.

Le maire est élu par le conseil municipal, parmi ses membres. En l'absence de majorité absolue en faveur d'un candidat lors du vote, est proclamé investi le candidat en première position de la liste arrivée en tête aux élections municipales.

Siège 
La municipalité a son siège à l'hôtel de ville, construit en 1880. Depuis 2010 cependant, à la suite d'une rénovation du bâtiment, les séances du conseil municipal se tiennent au théâtre principal tandis que les services administratifs centraux sont installés à l'hôtel du Marquis de Riestra.

Élections municipales

Maires

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Hôtel de ville de Pontevedra
 Hôtel du marquis de Riestra
 Maire de Pontevedra

Liens externes 

Pontevedra
Mairie en Espagne
Institution en Galice